Пасо де Варас има више значења:

 Пасо де Варас (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо де Варас (Пуенте Насионал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику